Il singolare del Hong Kong Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolas Kiefer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marcelo Ríos ha battuto in finale 7–6 (7–3), 6–2  Rainer Schüttler.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
  Marat Safin (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (quarti di finale)
  Andy Roddick (primo turno)

 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Jonas Björkman (quarti di finale)
 Michael Chang (secondo turno)
 Marcelo Ríos (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hong Kong Open 2001
ATP Tour 2001